Ana Herrán de Castagneto (La Plata, Argentina, 6 de septiembre de 1957) es una política argentina, referente y fundadora del partido político Kolina, el cual forma parte del Frente de Todos. Está casada con Carlos Castagneto con quien tiene dos hijos.

Biografía 
Realizó sus estudios en el colegio San Benjamín de la localidad platense de Los Hornos donde vivió hasta el año 1987. Al finalizar la secundaria cursó la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de La Plata pero tuvo que interrumpir sus estudios cuando la Facultad fue clausurada en el marco de la última dictadura militar.

Trabajó en la Dirección Provincial de Vialidad hasta el año 1987 cuando viajó junto su esposo a Colombia para acompañarlo en su carrera como futbolista. También vivió en Perú y en Chile.

Desde 1988 reside en el barrio platense de Villa Elvira. En el marco de la Crisis de 2001 participó, junto a un grupo de madres, de la Asociación Cooperadora del colegio Normal 3 de La Plata, a donde concurrieron sus hijos. Allí, realizó diferentes actividades con el fin de recaudar fondos para solventar gastos corrientes para el funcionamiento de los tres niveles del establecimiento.

Durante la gestión de Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación comenzó a participar en una serie de encuentros políticos que dieron lugar a la fundación, en el año 2010, de la Corriente Nacional de Liberación “Kolina”.

En 2009 asumió como coordinadora del Centro de Referencia de La Plata (CDR), encargado de gestionar la política local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, comenzando con la inscripción a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en oficinas móviles en toda la ciudad.

A su vez, coordinó el Programa Ella Hacen, que tuvo como objetivo integrar socialmente a mujeres jefas de hogar y víctimas de violencia brindándoles las herramientas necesarias para poder cumplir con la terminalidad educativa. Asimismo, la política incluyó capacitaciones en distintas disciplinas y la conformación de cooperativas de trabajo, entre otras acciones.

En el año 2015 fue precandidata a la intendencia de La Plata pero declinó su candidatura para apoyar a la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Florencia Saintout.

En el año 2017 asumió como concejala de Kolina La Plata en el bloque Frente de Todos. Durante su mandato presidió la Comisión de Equidad y género del Concejo Deliberante y logró la aprobación de diversas ordenanzas tales como el Programa Municipal de Prevención del Suicidio, la instalación de violentómetros y la afectación de la Casa Barreda como espacio de trabajo contra la violencia de género.

Desde principios de 2022 se desempeña como subsecretaria de Políticas Poblacionales del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Referencias

Platenses
Políticas de Argentina
Políticos del Frente para la Victoria